Zkratka ze tří písmen O, V a M může mít více významů:

 Otázky Václava Moravce – politický týdeník, nedělní polední pořad na ČT
 orgán veřejné moci – úřad či pověřená osoba při výkonu veřejné moci

Podobné zkratky 
 OMV (dříve ÖMV)
 MOV

Zkratky iniciálové - 3 znaky